Rufus Scrimgeour a Harry Potter-sorozat hatodik részében mágiaügyi miniszter lesz, Cornelius Caramel utódja. Előtte az aurorok parancsnoka volt. Rowling egy oroszlánhoz hasonlítja külsejét, egy 30-as, 40-es éveinél járó férfiként mutatja be, aki elég erősnek, és kitartónak tűnik a Voldemort elleni küzdelemhez.

A varázsvilág tőle és Harry Pottertől várja, hogy megszabadítsa a világot Voldemorttól, ám Harry, nem feledve Dolores Umbridge minisztériumi alkalmazott Roxfort-beli zsarnokoskodását, nem áll kötélnek.

Scrimgeour többször is megpróbálja Harryt rábírni az együttműködésre, és tervei megosztására, de mindannyiszor a fiú ellenállásába ütközik. (A 6. és 7. részben is az Odúban, Weasley-ék házában keresi fel). Második alkalommal egyúttal közli Dumbledore végrendeletét is, s odaadja Harrynek, Ronnak és Hermionénak, amit a bölcs varázsló rájuk hagyott.

A hetedik részben Voldemort megöli a minisztérium bukásakor, helyére Pius Thicknesse minisztériumi alkalmazott kerül, aki egy Yaxley nevű halálfaló Imperius-átkának hatása alatt áll, így tulajdonképpen  az új miniszter Voldemort lesz, csak ő, mint azt a Halál Ereklyéiben is említik, valószínűleg túl elfoglalt egy ilyen állás személyes betöltésére. Lojalitását és kitartását bizonyítja, hogy halálakor nem árulta el Harry tartózkodási helyét Voldemortnak, valószínűleg tudatosodott benne, hogy egyedül Potter képes szembeszállni a Nagyúrral.

Harry Potter-szereplők

en:Ministry of Magic#Rufus Scrimgeour
de:Figuren der Harry-Potter-Romane#Rufus Scrimgeour
fr:Lieux dans l’univers de Harry Potter#Ministère de la Magie
he:הארי פוטר - דמויות משנה#דמויות שונות
no:Ansatte ved Magidepartementet#Rufus Grimst
pl:Pracownicy Ministerstwa Magii#Rufus Scrimgeour
sv:Trolldomsministeriet#Rufus Scrimgeour